Manuel António da Silveira  (Santo amaro, ilha de São Jorge -?) foi produtor Agrícola em terras próprias e militar do exército português na especialidade de infantaria.

Biografia 
Prestou serviço no exército português, no Regimento de Guarnição nº 1, aquartelado na Fortaleza de São João Baptista, no Monte Brasil, junto à cidade de Angra do Heroísmo.

Foi um médio detentor de terras na ilha de São Jorge, nomeadamente na localidade de Santo amaro, onde produzia cereais que eram exportados para o continente português para fazer álcool.

Relações Familiares 

Foi filho de José António de Quadros e de D. Maria Josefa de Jesus. Casou com D. Maria de São José também conhecida por Margarida Josefa da Silveira, filha de José António da Silveira e de D. Maria de Jesus da Silveira, de quem teve:

António da Silveira Machado que foi casado por duas vezes, a primeira com D. Teresa Vicência de Bettencourt; e a segunda a 10 de Outubro de 1842 na Igreja de Santo Amaro (Velas), ilha de São Jorge, com Maria de Jesus Bettencourt.

Registos paroquiais do depósito da Biblioteca Pública e Arquivo de Angra do Heroísmo, sediada no Palácio Bettencourt.

Naturais de Velas
Militares dos Açores